Мулдай Искакович Байтусов (; 20 декабря 1917, с. Мамлютка, Ишимский уезд, Тобольская губерния, Российская империя — 16 декабря 1997) — бригадир тракторно-полеводческой бригады колхоза «Луч Ленина» Бишкульского района Северо-Казахстанской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1917 году в крестьянской семье в селе Мамлютка.

Получил начальное образование. В 1930 году начал свою трудовую деятельность в колхозе «Коминтерн» Петропавловской области. После окончания школы механизации сельского хозяйства работал трактористом в этом же колхозе. С 1938 года — тракторист колхоза «1 мая» Бишкульского района и с 1958 года — тракторист колхоза «Луч Ильича» Бишкульского района в селе Архангельское. Позднее был назначен бригадиром тракторно-полеводческой бригады в этом же колхозе, в котором проработал до своей кончины в 1997 году.

Бригада Мулдая Байтусова ежегодно перевыполняла производственный план. В 1971 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

С декабря 1979 года — на пенсии.

Скончался 16 декабря 1997 года, похоронен на мусульманском кладбище бывшего аула Первое Мая Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя социалистического Труда передовикам сельского хозяйства Казахской ССР» от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Орден Ленина

Примечания

Источники 
 
 Байтусов Мулдай Искакович// Официальный интернет-ресурс акима Кызылжарского района Северо-Казахстанской области
 Байтөсов Молдай Ысқақұлы
 Айбын. Энциклопедия. / Бас ред. Б.Ө.Жақып. — Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2011. — 880 бет. ISBN 9965-893-73-X

Трактористы
Похороненные в Кызылжарском районе